«Рива́рес» — советский телефильм-балет по мотивам романа Этель Войнич «Овод», поставленный на киностудии «Грузия-фильм» в  году кинорежиссёром Бидзиной Чхеидзе и режиссёром-балетмейстером Алексеем Чичинадзе.

О фильме 

Фильм создан на основе одноимённого балета, поставленного в  году на сцене Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Хореография балета, сделанного в традициях советской хореодрамы, была построена на смешении классических балетных движений и современного (для СССР того времени) танца.

В ролях 
 Вадим Тедеев — Артур Бертон / Феличе Риварес (Овод) 
 Людмила Рыжова — Джемма 
 Нугзар  Магалашвили  — кардинал Монтанелли 
 Майя Зурашвили — цыганка Зита 
 Тамаз  Вашакидзе  — полковник Феррари
 Кетино Бакрадзе — Паола, мать Артура
 Генади  Васадзе — Джованни Болла

Съёмочная группа 
 Композитор: Сулхан Цинцадзе
 Хореограф:  Алексей Чичинадзе 
 Кинорежиссёр: Бидзина Чхеидзе
 Сценаристы: Алексей Чичинадзе, Бидзина Чхеидзе
 Оператор: Георгий (Гея)  Герсамиа 
 Художники: Эдуард Лапковский, Марина Соколова

Технические данные 
 Обычный формат
 Цветное  изображение
 Продолжительность: 129 мин., 2 серии
 Производство «Грузия-фильм» по заказу «Гостелерадио СССР»

Ссылки 
 

Телефильмы СССР 1987 года
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Телевизионные фильмы-балеты СССР
Экранизации произведений Этель Войнич
Балеты Алексея Чичинадзе